Holtgreve ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Holtgreve (* 1955), deutscher Maler und Grafikdesigner
 Sabine Holtgreve (* 1970), deutsche Medienwissenschaftlerin und Filmproduzentin